Municipio de Pleasant puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pleasant (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Pleasant (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Pleasant (condado de Hanson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hanson.
 Municipio de Pleasant (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Pleasant (condado de Jerauld, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jerauld.
 Municipio de Pleasant (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Pleasant (condado de Lyman, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lyman.
 Municipio de Pleasant (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Pleasant (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Pleasant (condado de Grant, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Pleasant (condado de Johnson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Pleasant (condado de LaPorte, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaPorte.
 Municipio de Pleasant (condado de Porter, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Porter.
 Municipio de Pleasant (condado de Steuben, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Steuben.
 Municipio de Pleasant (condado de Switzerland, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Switzerland.
 Municipio de Pleasant (condado de Wabash, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wabash.
 Municipio de Pleasant (condado de Appanoose, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Appanoose.
 Municipio de Pleasant (condado de Cass, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Pleasant (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Pleasant (condado de Lucas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lucas.
 Municipio de Pleasant (condado de Monroe, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Pleasant (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Pleasant (condado de Poweshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Poweshiek.
 Municipio de Pleasant (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Pleasant (condado de Wapello, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wapello.
 Municipio de Pleasant (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Pleasant (condado de Wright, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Pleasant (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Pleasant (condado de Coffey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey.
 Municipio de Pleasant (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.
 Municipio de Pleasant (condado de Lincoln, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Pleasant (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Pleasant (condado de Brown, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Pleasant (condado de Clark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Pleasant (condado de Fairfield, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fairfield.
 Municipio de Pleasant (condado de Franklin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Pleasant (condado de Hancock, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Pleasant (condado de Hardin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Pleasant (condado de Henry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Pleasant (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Pleasant (condado de Logan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Pleasant (condado de Madison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Pleasant (condado de Marion, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Pleasant (condado de Perry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Pleasant (condado de Putnam, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Pleasant (condado de Seneca, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Seneca.
 Municipio de Pleasant (condado de Van Wert, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Van Wert.
 Municipio de Pleasant (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.